Gli spareggi per l'accesso al Gruppo Mondiale (World Group Play-offs in inglese) sono i principali spareggi nella Coppa Davis 2014. Gli otto vincitori vengono ammessi al Gruppo Mondiale 2015, mentre i perdenti sono costretti a partecipare alle fasi zonali.

Squadre partecipanti 

Dal Gruppo Mondiale
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal Gruppo Zonale I

India vs. Serbia

Brasile vs. Spagna

Israele vs. Argentina

Canada vs. Colombia

Stati Uniti vs. Slovacchia

Australia vs. Uzbekistan

Paesi Bassi vs. Croazia

Ucraina vs. Belgio

Voci correlate
Coppa Davis 2014
Coppa Davis 2014 Gruppo Mondiale

Collegamenti esterni
 

Spareggi